Europamästerskapet i volleyboll för damer 2021 är det 32:a europamästerskapet för damer och spelas i Serbien, Bulgarien, Kroatien och Rumänien. Italien vann sitt tredje EM-guld genom seger över Serbien. Turkiet kom trea genom seger över Nederländerna i matchen om tredjepris. Sverige deltog i huvudturneringen för första gången sen 1983. Finalen slog med 20 565 åskådare publikrekord för volleyboll för damer inomhus Genom sina placeringar kvalificerade sig Italien och Turkiet för VM 2022 (Serbien var redan kvalificerade genom sin seger vid VM 2018)

Kvalspel

Av de 24 lag som deltog i mästerskapet var 4 kvalificerade i egenskap av arrangörer och 8 kvalificerade genom att ha placerat sig bland de 8 bästa lagen vid Europamästerskapet i volleyboll för damer 2019 (arrangörerna borträknade). De övriga 12 lagen utsågs genom kvalspel. Totalt 23 lag gjorde upp om de 12 platserna genom gruppspel där 4 (eller i ett fall 3) lag gjorde upp om två mästerskapsplatser per grupp.

Gruppspel
För spelartrupper se: Spelartrupper under europamästerskapet i volleyboll för damer 2021

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Alla tider i Belgrad är centraleuropeisk tid (UTC+02:00).
Alla tider i Plovdiv är östeuropeisk tid (UTC+03:00).

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Match om tredjepris

Final

Källor